Hellested (plaats), plaats in Denemarken
 Hellested (parochie), parochie in Denemarken